Vivo kan syfta på:

 Vivo – en tidigare svensk detaljhandelskedja
 Vivo (orkester) –  en finländsk ungdomssymfoniorkester
 Vivo cantando –  Spaniens bidrag till Eurovision Song Contest 1969

Geografi

Italien 

 Fiume Vivo, vattendrag, Toscana,

Sydafrika 

 Vivo, Sydafrika, ort, Limpopoprovinsen, Capricorn District Municipality,

Se även 
 In vivo
 In vivo (psykologi)

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar